Рейс 888 может иметь следующие значения:
 Рейс 888 Аэрофлота
 Рейс 888T XL Airways Germany